Meerdere details in de hersenen: hersengroeve
 Sulcus intermammarius, de ruimte tussen de borsten ter hoogte van het borstbeen 
 Sulcus glutaeus, de huidplooi tussen de onderste rand van de bil en het bovenbeen
 Promachoteuthis sulcus, een inktvissensoort
 Aciculites sulcus, een sponssoort
 Phanerotoma sulcus, een insect
 Uristes sulcus, een kreeftensoort
 Platycorynus sulcus, een keversoort